Рене́ Клема́н (; 18 марта 1913, Бордо — 17 марта 1996, Монте-Карло) — французский кинорежиссёр, фильмы которого определяли лицо послевоенного французского кинематографа до наступления «Новой волны».

Биография 
Клеман изучал архитектуру в Школе изящных искусств, но заинтересовался анимационным кино и в 1936 году снял короткометражный фильм с Жаком Тати в главной роли. В предвоенные годы снимал рекламные ролики, принимал участие в движении Сопротивления.

Тема войны занимала ведущее место в творчестве Клемана, начиная с его первых полнометражных фильмов, отмеченных влиянием итальянского неореализма, — «Битва на рельсах» (1946, Приз за лучшую режиссуру (Каннский кинофестиваль)) и «У стен Малапаги» (1949, и Приз за лучшую режиссуру (Каннский кинофестиваль)). Вновь вернулся к ней Клеман в своем самом значительном произведении — проникновенном рассказе о военных буднях детей, «Запрещённые игры» (1952, «Золотой лев»).

Жерар Филип (который играл в его фильме «Месье Рипуа») так определил особенности работы режиссёра: «Каждый раз Рене Клеман создает три фильма. Он пишет сценарии — и это его первый фильм. Затем он снимает по своему сценарию, который максимально при этом изменяет, — это его второй фильм; затем с неприязнью и недоверием к своей предшествующей работе он монтирует и озвучивает картину— это его третий фильм».

В 1956 году Клеман под названием «Жервеза» экранизировал роман Золя «Западня»; фильм был удостоен «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Не менее благожелательную прессу получил его триллер «На ярком солнце» (1960), с которого началась звёздная карьера Алена Делона.

Однако самый амбициозный проект Клемана 1960-х гг., эпическая фреска об освобождении французской столицы «Горит ли Париж?» (1966), оставил равнодушными и зрителей, и критиков, несмотря на суперзвёздный актёрский состав и сценарий, над которым работали Гор Видал и Фрэнсис Форд Коппола.

Разочарованный кассовыми неудачами и отрицательными отзывами критиков, Клеман в 62 года завершил свою кинокарьеру и поселился в Ментоне на Лазурном Берегу. Его последними картинами были экранизации детективов Себастьяна Жапризо; из их числа «Пассажир дождя» (1969).

Фильмография

Примечания 

Обладатели приза за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии «Сезар»
Похороненные на кладбище Трабуке